In 1922/23 werd het vierde Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Ten opzichte van vorig jaar werd de competitie gehalveerd, na dit seizoen zouden beide reeksen samengevoegd worden.  

1. FC Pforzheim werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De vijf kampioenen bekampten elkaar in groepsfase en Pforzheim werd vierde.

Bezirksliga

Kreisliga Baden

Kreisliga Württemberg

Finale
 Heen

 Terug

Befähungsliga
Doordat de Bezirksliga van twee reeksen naar één reeks gebracht werd was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Befähungsliga Württemberg

Befähungsliga Baden

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1922
Duits competitievoetbal 1922/23